Брайс Вашингтон ():
  (род. 1996) — американский профессиональный баскетболист.
  (род. 1998) — американский профессиональный футболист.